Стужица — уникально сохранившийся нетронутый первобытный буковый лес в Восточных Карпатах. Кроме того, название населённых пунктов:

 Стужица — село в Великоберезнянском районе Закарпатской области Украины.
 Стужица —  деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии.